Guna kan syfta på:

Geografi

Etiopien 
1 Guna Terara, berg, Amhara,

Indien 
2 Guna, ort, Madhya Pradesh, 
3 Guna (distrikt), Madhya Pradesh, 

Robotskapade Etiopienförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar